Арсенал је складиште оружја и остале ратне опреме.

Арсенал може да се односи и на:

Фудбалски клубови 
 ФК Арсенал, енглески фудбалски клуб из Лондона
 ФК Арсенал Кијев, украјински фудбалски клуб из Кијева
 ФК Арсенал Харков, украјински фудбалски клуб из Харкова
 ФК Арсенал Тиват, црногорски фудбалски клуб из Тивта
 ФК Арсенал Крагујевац, српски фудбалски клуб из Крагујевца
 ФК Арсенал Саранди, аргентински фудбалски клуб из Сарандија
 ФК Арсенал Чешка Липа, чешки фудбалски клуб из Чешке Липе
 ФК Берекум Арсенал, гански фудбалски клуб из Берекума
 ФК Арсенал вондерерси, маурицијуски фудбалски клуб из Вел ву Харела
 ФК Арсенал Масеру, лесотски фудбалски клуб из Масеруа

Остало 

 Арсенал (албум), албум из 1981. Арсена Дедића
 Арсенал (Венеција)
 Арсенал Фест